Honório foi o cognome escolhido por vários papas católicos: 

 070  Papa Honório I ~ (625-638)
 165  Papa Honório II ~ (1124-1130)
 179  Papa Honório III ~ (1216-1227)
 192  Papa Honório IV ~ (1285-1287)

Houve também um antipapa Honório II (1061-1064).

Desambiguações de papas